Роман Альберто Гонсалес Луна (; 17 июня 1987, Манагуа, Никарагуа) — никарагуанский боксёр-профессионал, выступающий во второй наилегчайшей весовой категории. Чемпион мира в минимальной (версия WBA, 2008—2010), первой наилегчайшей (версия WBA, 2010—2012), наилегчайшей (версия WBC, 2014—2016) и второй наилегчайшей (WBC, 2016—2017; WBA, 2020—2021) весовых категориях.

Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» (2015—2017). Обладатель награды «Возвращение года» (2020) по версии журнала «The Ring».

Любительская карьера 
 В 2004 году на центрально-американских играх в Коста-Рике, выиграл золотую медаль в весовой категории до 48 кг.

Всего на любительском ринге Роман Гонсалес провёл 88 поединков, и во всех одержал победу.

Профессиональная карьера

Ранняя профессиональная карьера

2005 год 
Дебютировал на профессиональном боксе 1 июля в Манагуа(Никарагуа) в наилегчайшем дивизионе выиграл нокаутом во 2 раунде Рамона Урбина (0-1-0). 19 августа в Манагуа выиграл нокаутом дебютанта Николаса Меркадо, бой прошел в первом наилегчайшем весе. 30 сентября в Манагуа выиграл нокаутом в первом раунде дебютанта Давида Сентено, бой прошел в наилегчайшем дивизионе. 15 октября в Манагуа выиграл нокаутом в третьем раунде непобежденного Эдди Кастро(5-0-0), бой прошел в первом наилегчайшем весе.

2006 год 
В этом году он провёл шесть боёв и все выиграл нокаутом, а также выиграл два второстепенных титула. 20 января в Манагуа выиграл нокаутом в первом раунде Роберто Меза(0-4-0), бой проходил в первом наилегчайшем весе. 3 марта в Манагуа выиграл нокаутом во втором раунде Хосе Мартинеза(8-8-0), бой проходил в наилегчайшем весе. 31 марта в Манагуа выиграл отказом от продолжения боя в 5 раунде Франсиско Меза(2-10-2) и снова с ним же встретился 1 сентября и выиграл нокаутом во втором раунде, оба боя прошли в первом наилегчайшем весе. 6 октября в Манагуа выиграл нокаутом в 1 раунде Оскара Мурильо (11-10-0) и также завоевал вакантные титулы чемпиона Никарагуа и титул WBA Fedecentro в первом наилегчайшем весе. 15 декабря в Манагуа провел первую защиту нокаутировав в 7 раунде Хуана Франсиско Сентено(14-9-0).

2007 год 
В 2007 году провёл шесть боёв все нокаутом выиграны и ещё один второстепенный титул. 16 февраля в Манагуа Роман нокаутировал в первом раунде Элвиса Ромеро(3-8-0), бой прошел в первом наилегчайшем весе. 30 марта в Манагуа во второй раз защитил свой титул нокаутировав во втором раунде мексиканца Висенте Эрнандеса(3-9-1). 12 мая в Манагуа Роман нокаутировал в 1 раунде бывшего претендента на титул WBO в минимальном весе(проиграл в 2006 году Ивану Кальдерону) Хосе Луиса Варело(14-2-0) из Венесуэла на кону стоял титул WBA Fedecentro в минимальном весе. 13 июля в Манагуа провёл первую защиту титула чемпиона Никарагуа выиграв нокаутом в третьем раунде бывшего претендента на титул WBO в минимальном весе(проиграл в 2006 году также Ивану Кальдерону) Мигеля Теллеса(18-7-0). 3 ноября в Токио(Япония) первый бой за пределами Никарагуа Романа против дважды претендента на титул WBA в минимальном весе(оба раза в 2005 и 2007 году проиграл Ютака Ниида) Эриберто Гийом(23-2-1) из Филиппин, отправив нокаут в первом раунде. 14 декабря в Манагуа выиграл во 2 раунде Хавьера Тельо(12-6-2) из Панамы.

Минимальный вес

Чемпионский бой с Нииде Ютаке 
В 2008 году Роман выиграл 6 боёв и стал чемпионом мира в минимальном весе. 14 января в Иокогама(префектура Канагава, Япония) выиграл единогласным решением судей(100-90 100-90 98-92) японца Хироси Мацумото(17-7-4), бой проходил в первом наилегчайшем весе. 29 февраля в Манагуа выиграл единогласным решением судей мексиканца Хавьера Мурильо(8-8-1).13 июня в Манагуа нокаутировал в третьем раунде Хуана Франсиско Сентено(14-12-0), это был второй бой с этим бойцом. 12 июля в Манагуа нокаутировал во втором раунде Абрахама Ириаса(5-12-0). 19 сентября 2008 года двадцатилетний Гонсалес отправился в Японию к местному чемпиону, Нииде Ютаке. Это была уже восьмая защита титула японского боксёра, на счету которого было 23 победы и всего одно спорное поражение по очкам с близким счётом. Малоизвестный к тому моменту Гонсалес уничтожил чемпиона за неполных четыре раунда, тем самым завершив его карьеру. Гонсалес стал чемпионом мира по версии WBA в минимальной весовой категории (до 47,6 кг) в своём 21-м бою в двадцатилетнем возрасте. 13 декабря в Манагуа не титульном бою нокаутировал во втором раунде Мигеля Теллеса(18-11-0), выиграл его во второй раз.

2009 год 
В 2009 году Гонсалес дважды защитил свой титул. Победил по очкам мексиканца, Франсиско Росаса(20-5-2), и будущего чемпиона мира, японца, Кацунари Такаяму(23-3-0).

2010 год 
30 января 2010 года Гонсалес нокаутировал в четвёртом раунде мексиканца Ивана Менесеса (14-5-1). 3 сентября выиграл нокаутом во втором раунде Хесуса Лимонеса(10-1-1). После этого боя Гонсалес поднялся в первый наилегчайший вес.

Первый наилегчайший вес 
24 октября 2010 года, Роман Гонсалес нокаутировал во втором раунде мексиканца Франсиско Росаса(21-7-2) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 49 кг. Это был второй бой соперников, в котором Гонсалес закрыл свою единственную близкую победу по очкам и взял реванш нокаутом.

2011 год 
В марте 2011 года Гонсалес завоевал полноценный титул чемпиона мира по версии WBA, нокаутировав мексиканца Мануэля Варгаса(29-7-1).

До 2013 года провёл четыре успешные защиты, первые три из которых выиграл нокаутом, а 17 ноября 2012 года в четвёртой защите титула победил по очкам близким решением малоизвестного к тому моменту будущего чемпиона мира мексиканца Хуана Франсиско Эстраду. После этой победы Гонсалес поднялся в наилегчайший вес.

Наилегчайший вес 
В мае 2013 года Гонсалес нокаутировал колумбийца Рональда Барреру.

21 сентября 2013 года нокаутировал молодого мексиканца, будущего чемпиона мира, Франсиско Родригеса младшего.

5 сентября 2014 года в Японии победил Акиру Яэгаси и завоевал титул чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в наилегчайшем весе.

Выступление на HBO 
Подписал контракт с американским каналом HBO.

Первый бой на канале провёл 16 мая 2015 года. Победил экс-чемпиона мира в 1-м наилегчайшем весе мексиканца Эдгара Сосу техническим нокаутом во 2-м раунде. Поединок прошёл в рамках вечера, главным событием которого стал бой между Геннадием Головкиным и Вилли Монро-младшим.

17 октября 2015 года защитил титул WBC в наилегчайшем весе в бою против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Брайана Вилории. Гонсалес контролировал ход боя. В 9-м раунде рефери остановил поединок, зафиксировав победу никарагуанца техническим нокаутом. Бой прошёл по системе платных трансляций HBO PPV в рамках вечера Головкин — Лемьё.

После победы над Вилорией, Гонсалес подписал контракт с промоутерской компаний братьев Кличко, К2 Promotions. К2 будет сопромоутером японской компании Teiken Promotions.

23 апреля 2016 года встретился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в наилегчайшем весе пуэрториканцем . Поединок продлился все 12 раундов. Гонсалес одержал победу по очкам. Счёт судей: 120—108 и 119—109 (дважды).

Второй наилегчайший вес 
10 сентября 2016 года встретился с чемпионом мира во 2-м наилегчайшем весе по версии WBC не имеющим поражений мексиканцем Карлосом Куадрасом. Поединок продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Гонсалесу: 116—112, 115—113, 117—111. Роман стал первым боксёром из Никарагуа, который владел титулом чемпиона мира в четырёх весовых категориях. Предыдущий рекорд принадлежал Алексису Аргуэльо, который был чемпионом мира в трёх весовых категориях.

Бои со Срисакетом Сор Рунгвисаи 
18 марта 2017 года встретился с экс-чемпионом мира во 2-м наилегчайшем весе тайцем Срисакетом Сор Рунгвисаи. В первом же раунде Сор Рунгвисаи отправил Гонсалеса в нокдаун. Чемпион быстро пришёл в себя и продолжил бой. В каждом из раундов спортсмены вступали в жёсткий обмен ударами. В 3-м раунде чемпион получил рассечение из-за удара головой со стороны претендента. По ходу боя таец неоднократно наносил удары головой. В 6-м раунде рефери снял с него одно очко за данное нарушение. В целом, поединок получился зрелищным и насыщенным. Удачные моменты были у обоих боксёров, но чемпион выглядел предпочтительнее. После двенадцати раундов судьи неожиданно отдали победу тайскому бойцу: один судья выставил ничейный счёт (113—113), а двое других отдали победу Сор Рунгвисаи — 114—112. Это поражение стало первым в карьере Гонсалеса. Зрители, присутствовавшие в зале, освистали решение судей. Согласно статистике Compubox, никарагуанец нанёс на 157 точных ударов больше своего соперника (441 против 284). , независимый судья канала HBO, выставил счёт 114—112 в пользу Гонсалеса. Портал ESPN.com выставил 117—109 в пользу Гонсалеса. Сам Роман сказал, что выиграл этот бой и хочет незамедлительный реванш.

9 сентября 2017 года состоялся матч-реванш. В 4-м раунде таец отправил Гонсалеса в нокдаун ударом справа. Роман поднялся и продолжил бой. Через несколько секунд чемпион снова отправил Гонсалеса на настил ринга. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Рунгвисаи нокаутом.

15 сентября 2018 года нокаутировал в 5-м раунде экс-чемпиона мира в минимальном весе мексиканца .

Возвращение титула чемпиона мира: Бой с Халидом Яфайем 
Яфай удивил со стартового гонга. Решил зарубиться с Гонсалесом в рубке в инфайтинге. Идея не сработала: никарагуанец выглядел ярче, здорово работал по корпусу, перебивал чемпиона, напомнил о своих фирменных апперкотах. Британец дважды за 3 раунда терял капу. Тренер Яфая требовал от бойца боксировать с дальней дистанции — тот никак не мог справиться с прессингом Гонсалеса. Чемпион постоянно вязал претендента в клинче, в 6-м раунде посёк головой возле правого глаза. У Яфая с каждым последующим раундом дела шли всё хуже. В концовке 8-й трёхминутки британец побывал на канвасе. Он попытался отбегаться, но в 9-м раунде Гонсалес попал правым прямым в челюсть. Яфай рухнул на канвас, рефери остановил бой.

23 октября 2020 года победил бывшего претендента на титул чемпиона мира во 2-м наилегчайшем весе мексиканца .

Второй бой с Хуаном Франсиско Эстрадой 
13 марта 2021 года встретился в объединительном бою с чемпионом мира во 2-м наилегчайшем весе по версиям WBC и The Ring мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой. Поединок, продлившийся все 12 раундов, получился зрелищным и конкурентным. Оба боксёра действовали быстро и агрессивно, выбрасывая большое количество ударов. Судьи отдали победу Эстраде раздельным решением. Данное решение является весьма спорным. В пользу Гонсалеса говорит и статистика ударов (391 точное попадание против 314 у Эстрады).

5 марта 2022 года победил по очкам экс-чемпиона мира в наилегчайшем весе мексиканца Хулио Сесара Мартинеса.

Статистика боёв

Интересные факты 
 Все чемпионские бои провёл за пределами Никарагуа, несмотря на то что на родине провёл более половины своих боёв.
 Победил одиннадцать чемпионов мира: (1.Ютаку Нииде (WBA 2001—2003, 2004—2008), 2.Кацунари Такаяму (IBF 2013—2014), 3. (WBO 2011), 4.Хуана Франсиско Эстраду (WBA WBO 2013-н.в.), 5.Франсиско Родригеса-младшего (WBO IBF 2014-н.в.), 6.Акиру Яэгаси (WBA 2011, WBC 2013—2014), 7.Эдгара Сосу  (WBC 2007—2009.), 8.Брайана Вилория  (WBC 2005—2006, IBF 2009—2010, WBO 2011—2013, WBA 2012—2013)) 9.Карлоса Куадраса  (WBC 2015—2016.), 10.  (WBO 2012—2013.) и 11.Халида Яфая (WBA 2016—2020).
 С сентября 2014 года по март 2017 года входил в рейтинг топ-10 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории, а в 2015 году возглавил этот рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 
 Роман Гонсалес на BOXNEWS.com.ua

Боксёры Никарагуа
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Боксёры первой наилегчайшей весовой категории
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета